Алла Владимировна Котельникова (1911 — ?) — российский учёный, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии имени А. Н. Баха АН СССР (1987).

Родилась 21.12.1911.

Выпускница кафедры биохимии Ленинградского университета.

Работала в Институте биохимии им. А. Н. Баха АН СССР, в 1959-86 гг. зав. лабораторией биологического окисления.

В начале 1950-х гг. защитила докторскую диссертацию.

В 1970 г. избрана членом Международного общества по изучению происхождения жизни.

Лауреат премии имени А. Н. Баха АН СССР (1987) — за цикл работ «Биохимия дрожжевых митохондрий».

Сочинения:
 Энергетический обмен дрожжей : Доложено на тридцать восьмом ежегод. Бахов. чтении, 17 марта 1982 г. / А. В. Котельникова. — М. : Наука, 1984. — 40 с. : ил.; 21 см.
 Биохимия дрожжевых митохондрий [Текст] / А. В. Котельникова, Р. А. Звягильская ; АН УССР. Ин-т биохимии им. А. Н. Баха. — Москва : Наука, 1973. — 240 с., 5 л. ил. : ил.; 22 см.
 Звягильская Р. А. и Котельникова А. В. Структура и функциональная активность дрожжевых митохондрий. М., ВИНИТИ, Итоги науки и техники, сер. биологическая химия, 1991, т. 36, 172 с.

Последняя публикация датирована 2002 годом (возможно — посмертная).

Источники 
 Советские ученые — почетные члены научных организаций зарубежных стран. Степан Гаврилович Корнеев. Наука, 1990 — Всего страниц: 335
Лауреаты премии имени А. Н. Баха